Adolfo Federico II (Grabow, 19 de octubre de 1658-12 de mayo de 1708), Duque de Mecklemburgo, fue el primer Duque de Mecklemburgo-Strelitz, reinando desde 1701 hasta su muerte. Mecklemburgo-Strelitz formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico.

Biografía 
Nació en Grabow como hijo póstumo del Duque Adolfo Federico I de Mecklemburgo y su segunda esposa, María Catalina de Brunswick-Dannenberg (1616-1665).

En 1695, la rama de Mecklemburgo-Güstrow de la Casa de Mecklemburgo quedó extinta y el sobrino de Adolfo Federico, el Duque Federico Guillermo de Mecklemburgo-Schwerin, se proclamó heredero, a lo cual se opuso Adolfo Federico.

La disputa se resolvió en 1701, cuando Adolfo Federico alcanzó un acuerdo con su sobrino, el Duque Federico Guillermo, para tomar como su herencia el Principado de Ratzeburg y el Ducado de Mecklemburgo-Strelitz.

Después de su muerte, Adolfo Federico fue sucedido como Duque por su hijo, Adolfo Federico III.

Matrimonio y descendencia 
En 1684 Adolfo Federico II contrajo matrimonio por primera vez con la Princesa María de Mecklemburgo-Güstrow (19 de julio de 1659 - 16 de enero de 1701). Tuvieron cinco hijos:

 Duque Adolfo Federico III (Strelitz, 7 de junio de 1686-Schwerin, 11 de diciembre de 1752).
 Duquesa Magdalena Amalia de Mecklemburgo-Strelitz (Strelitz, 25 de abril de 1689-ibíd., 28 de abril de 1689).
 Duquesa María de Mecklemburgo-Strelitz (nacida y fallecida en Strelitz, 7 de agosto de 1690).
 Duquesa Leonor Guillermina de Mecklemburgo-Strelitz (Strelitz, 8 de julio de 1691-ibíd., 9 de julio de 1691).
 Duquesa Gustavina Carolina de Mecklemburgo-Strelitz (Strelitz, 12 de julio de 1694-Schwerin, 13 de abril de 1748), desposó con Cristián Luis II de Mecklemburgo-Schwerin.

El 20 de junio de 1702, Adolfo Federico II contrajo segundas nupcias con la Princesa Juana de Sajonia-Gotha (1 de octubre de 1680 - 9 de julio de 1704), una hija del Duque Federico I de Sajonia-Gotha-Altenburgo y Magdalena Sibila de Sajonia-Weissenfels. No hubo hijos de este matrimonio.

El 10 de junio de 1705 Adolfo Federico II se casó en Neustrelitz por tercera vez con la Princesa Cristiana Emilia de Schwarzburg-Sondershausen (13 de marzo de 1681 - 1 de noviembre de 1751), una hija del príncipe Cristián Guillermo I de Schwarzburgo-Sondershausen y la Condesa Antonia Sibila de Barby-Mühlingen (1641-1684). Tuvieron dos hijos:

 Duquesa Sofía Cristiana Luisa de Mecklemburgo-Strelitz (Strelitz, 12 de octubre de 1706 - ibíd., 22 de diciembre de 1708).
 Duque Carlos I Luis Federico de Mecklemburgo-Strelitz (Strelitz, 23 de febrero de 1708 - Mirow, 5 de junio de 1752), Príncipe de Mirow.

A través de su nieta Carlota, Adolfo Federico es ancestro de todos los monarcas británicos desde Jorge IV, quien ascendió al trono del Reino Unido en 1820.

Ancestros 
Adolfo Federico era descendiente en cuarta generación de Gustavo Vasa, rey de Suecia, y su segunda reina consorte, Margarita Eriksdotter a través de su segundo hijo y primera hija Catalina de Suecia. Catalina era consorte de Edzard II, Conde de Frisia Oriental. Frisia Oriental jugó un rol prominente en la expansión de la Reforma Protestante dentro del Sacro Imperio Romano Germánico durante el siglo XVI y fue así un aliado natural de la protestante Suecia.

Su hija María, Princesa de Frisia Oriental (1582-1616), se convirtió en consorte del Duque Julio-Ernesto de Brunswick-Wolfenbüttel (1571-1636). Eran los abuelos maternos de Adolfo Federico II. También es un pariente lejano de Lord Mountbatten de Birmania, el último Virrey de la India.

Referencias

Bibliografía 
 Ludwig Fromm: Adolf Friedrich II., Herzog von Mecklenburg-Strelitz. En: Allgemeine Deutsche Biographie. Band 1. Duncker & Humblot, Leipzig 1875, S. 120.
 Moore, John (1803) View of Society and Manners in France, Switzerland and Germany. A. Strahan and T. Cadell. p. 191.

Duques de Mecklemburgo-Strelitz del siglo XVIII